Thomas Thomson kan syfta på bland andra:

* Thomas Thomson (1768–1852), skotsk jurist
 Thomas Thomson (1773–1852), skotsk kemist
 Thomas Thomson (1817–1878), skotsk botaniker
 Thomas Inkerman Thomson (1855–1919), kanadensisk köpman och politiker
 Thomas John Thomson (1877–1917), kanadensisk konstnär
 Thomas Napier Thomson (1798–1869), skotsk historiker
 Thomas Richard Heywood Thomson (1813–1876), brittisk medicinare och naturforskare

Se även 

 Thomas Thompson